Stazione di Ostia Antica
 Stazione di Ostia Parmense